Камње може бити:

 Камње (Ајдовшчина), насељено мјесто у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Камње (Бохињ), насељено мјесто у општини Бохињ, Република Словенија
 Камње (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија